Die Biyuan Zhengzhou Women’s Tennis Open 2017 waren ein Damen-Tennisturnier in Zhengzhou. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Challenger Series 2017 und fand vom 17. bis 23. April 2017 statt.

Weil der Turnierorganisation bei der Einschreibung der Teilnehmerinnen ein Fehler unterlaufen war, 33 Spielerinnen statt 32 wurden zugelassen, gab es um den letzten Startplatz ein Entscheidungsspiel zwischen Jana Fett und Shiho Akita, das Akita mit 2:6, 7:5 und 6:1 für sich entschied.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Biyuan Zhengzhou Women’s Tennis Open 2017 fand am 15. und 16. April 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Zhengzhou